Australolacerta – rodzaj gadów z rodziny jaszczurkowatych (Lacertidae), obejmujący jeden gatunek, Australolacerta australis, występujący w Południowej Afryce. W przeszłości do rodzaju tego zaliczano też drugi gatunek Australolacerta rupicola; jednak Edwards i współpracownicy (2013) przenieśli ten gatunek do osobnego rodzaju Vhembelacerta.

Bibliografia 
 
 

Jaszczurkowate